

Antiquité 

 Dans la mythologie romaine, Janus est un dieu à une tête mais deux visages opposés, gardien des passages et des croisements, divinité du changement, de la transition, auquel le mois de janvier est consacré.
 Voir aussi l'Arc de Janus.
 Le temple de Janus est un symbole de l'engagement militaire. Lorsque ses portes étaient ouvertes, l'Empire était en guerre ; lorsqu'elles étaient fermées, il était en paix.

Nom ou prénom 

 Janus de Lusignan, roi de Chypre entre 1398 et 1432.
 Janus Pannonius (1434-1472), humaniste croate et hongrois.
 Janus Bey, Drogman de Soliman le Magnifique.
 Janus Dousa (1545-1604), magistrat, guerrier et littérateur néerlandais.
 Janus La Cour (1837-1909), peintre danois.

Toponymie 

 En astronomie, Janus est une des lunes de Saturne.
 Le mont Janus près de Briançon, où se situe l'ouvrage Maginot du Janus, creusé lui-même sous le fort Séré de Rivières du même nom.
 La fontaine de Janus à Strasbourg érigée en 1988.

Informatique 

 En jargon informatique, et en particulier dans le jargon Usenet, un Janus est un faux-nez (sock puppet en anglais).
 Janus est aussi le système de DRM de Microsoft.
 Janus était le nom de code de Microsoft Windows 3.1.
 Janus était le nom d'un projet de console de jeu abandonné par le constructeur britannique Sinclair Research Ltd.
 Janus était le nom de la bibliothèque pilotant les cartes d'émulation PC Hardware A2088-XT et A2286-AT de Commodore International sur l'Amiga 2000.

Loisirs 
 Janus est un jeu de société.
 Les échecs janus sont une variante féerique du jeu d'échecs.
 Janus est le nom d'un personnage du fameux RPG Chrono Trigger

Presse et Littérature 
 Janus était le supplément de la revue Miroir de l'Histoire (éd. Robert-Laffont, 1950-1981).
 Janus, magazine américain.
 Janus est le titre en français d'un roman de science-fiction écrit par Alastair Reynolds.

Personnages de fiction 
 Le capitaine Janus est un pilote d'Antirak dans le dessin animé Goldorak (1978).
 Dans le film GoldenEye et le jeu vidéo éponyme GoldenEye 007 sur Nintendo 64, Janus est le pseudonyme utilisé par le principal antagoniste Alec Trevelyan.
 Janus est un personnage dans le comics Weapon Zero.
 Janus est un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Janus est la traduction occidentale du personnage de Reize dans Inazuma Eleven
 Janus est également présent dans la série britannique Utopia.

Zoologie 
 Janus Stephens, 1829 est un genre d'insectes hyménoptères symphytes, de la famille des Cephidae, super-famille des Cephoidae.
 Janus est une tortue à deux têtes, née en 1997 au Muséum d'histoire naturelle de Genève

Cosmologie 

 Janus est le nom d'un modèle cosmologique bimétrique développé par Jean-Pierre Petit.

Divers 
 Janus désigne deux micro-sondes spatiales de la NASA devant être lancées en 2022 pour étudier les astéroïdes binaires ;
 Janus est le nom donné au camion de lutte contre l'incendie situé dans le tunnel du Mont-Blanc (3 exemplaires uniques) ;
 la Janus était une voiture fabriquée par le constructeur Zundapp ;
 le Janus est un planeur biplace de performance construit par Schempp-Hirth ;
 le Janus est le nom d'un label décerné par l'Institut Français du Design pour récompenser des entreprises ayant acquis un avantage concurrentiel fort grâce au design dans leurs produits, espaces et services ;
 Janus  est le nom d'une plongée de la Comex en 1977 au cours de laquelle deux plongeurs ont atteint la profondeur record de 501 mètres ;
 Janus est le nom d'un modèle cosmologique développé par plusieurs astrophysiciens, dont Jean-Pierre Petit ;
 Janus c. AFSCME est une affaire juridique américaine ;